Dvorec Celje je lahko:

 Knežji dvorec ali spodnji celjski grad
 Stara grofija